Seregély Márta (1935) Munkácsy Mihály-díjas keramikus
 Seregély Márta (1968) kerékpárversenyző